De Serie A 1962/63 was het 60ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 32ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1962/63